Montebellesi – abitanti di Montebello (Perugia)
Montebellesi – abitanti di Montebello Jonico
Montebellesi – abitanti di Montebello della Battaglia
Montebellesi – abitanti di Montebello di Bertona
Montebellesi – abitanti di Montebello sul Sangro